

Les chaînes

Voir aussi 
 Canal+ Caraïbes
 Canal+ Overseas
 Groupe Canal+

Lien externe 
 Site officiel de Canal+ Caraibes

Groupe Canal+
Bouquet de télévision par satellite